Ге́рцик — еврейская фамилия. Известные носители:
 
 Герцик, Григорий Павлович (? — после 1735) — наказной полтавский полковник Войска Запорожского, генеральный есаул (1710—1719) в уряде гетмана Филиппа Орлика, сподвижник гетмана Ивана Мазепы.
 Герцик, Павел Семёнович (? — 1700) — полтавский полковник Войска Запорожского, сподвижник гетмана Ивана Мазепы.
 Герцик, Эдмунд Рафаилович (1897—1980) — советский инженер-нефтяник, дважды лауреат Сталинской премии.

См. также